Przemysław Kantyka (ur. 15 grudnia 1996 w Gilowicach) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu LKS Klimczok Bystra.

Przebieg kariery 
W dniu 6 sierpnia 2011 Kantyka po raz pierwszy w karierze wystartował w międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS. Miało to miejsce na skoczni Skalite w Szczyrku podczas zawodów cyklu FIS Cup, gdzie zajął 67. lokatę. W kolejnym sezonie letnim również uczestniczył w jednym z rozgrywanych w Polsce konkursów (w Wiśle), lecz zajął miejsce w 5. dziesiątce. W styczniu 2013 w konkursach odbywających się w Râșnovie zajął odpowiednio 7. i 3. miejsce, w związku z czym po raz pierwszy stanął na podium zawodów rangi FIS Cup.

Znalazł się w składzie kadry juniorów prowadzonej przez Roberta Mateję na sezon 2013/2014. W następnych dwóch sezonach zachował miejsce w kadrze.

W lutym 2013 reprezentował Polskę podczas zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w Râșnovie. Indywidualnie zajął 23. miejsce, a drużynowo był 10. W obu konkursach uzyskał najlepszy wynik spośród Polaków.

W lipcu 2013 zadebiutował w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju, lecz zajmował miejsca poza czołową trzydziestką. Pierwsze punkty w zawodach tej rangi zdobył niespełna miesiąc później za zajęcie 23. miejsca w konkursie w Kuopio.

W sezonie 2014/2015 Kantyka wziął udział w rozgrywanych w Ałmaty mistrzostwach świata juniorów, gdzie w zawodach indywidualnych uplasował się na 10. miejscu, natomiast w zawodach drużynowych zajął 4. miejsce wraz z zespołem w składzie: Krzysztof Leja, Andrzej Stękała, Adam Ruda.

30 maja 2015 podczas pierwszej serii konkursowej Memoriału Tadeusza Pawlusiaka Kantyka wyrównał rekord średniej skoczni kompleksu Skalite w Szczyrku po lądowaniu na 80. metrze. W kategorii Open, w której startował, zajął 2. miejsce za Krzysztofem Leją.

20 stycznia 2019 zadebiutował w zawodach Pucharu Świata. W konkursie w Zakopanem zajął 48. miejsce.

W marcu 2019 roku zakończył karierę.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Kantyki na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Kantyki na uniwersjadzie – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Kantyki na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Letnie mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996
Skoczkowie narciarscy LKS Klimczok Bystra
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017